История Миннесоты охватывает период с заселения нынешней территории штата индейцами до современности.

Коренные жители 

Самые древние останки миннесотских людей, датированные 7—8 тысячелетиями до нашей эры, были найдены в Браунс-Валли в 1933 году. Рядом с костями «Человека из Браунс-Валли» лежали так называемые рубила  и . Также к считающимся древнейшими (середина 8 тысячелетия до н. э.) захоронениям в Миннесоте относится , захоронение на .

Археологические находки свидетельствуют о раннем развитии торговли в Миннесоте. Так, в 1931 году в округе Оттер-Тэйл была найдена так называемая . Радиоуглеродный анализ показал, что она умерла примерно в 6600 году до н. э. И у неё в руке были ракушки Busycon perversa, моллюска, который водился только во Флориде. В реке Миннесота в округе Ренвилл байдарочники нашли череп древнего американца возрастом 8 тыс. лет.

Спустя несколько сотен лет после заселения Миннесоты индейцами на территории штата резко потеплел климат. Мамонты и им подобные крупные животные вымерли, и люди перешли на другую пищу. Благодаря потеплению, стало больше орехов, ягод и овощей, изменилась мясная пища: вместо мамонтов появились бизоны, олени и разнообразные птицы. Исчезла необходимость в крупном каменном оружии; кроме того, распространилось рыболовство, индейцы стали изготовлять крюки, сети, гарпуны. В районе 5000 года до н. э. люди, населявшие побережье Верхнего озера, первыми на континенте начали обрабатывать металл — точнее, медную руду с высоким содержанием меди. Из неё получались острые ножи и наконечники копий.

Самые ранние находки индейских поселений в Миннесоте относятся приблизительно к 3000 году до н. э. На скалах с  самые ранние петроглифы датированы  (1700—900 гг. до н. э.) Примерно с 1000 года до н. э. развиваются гончарное дело и керамика. В районе 700 года до н. э. появились погребальные курганы, которые с тех пор создавались постоянно — к приходу европейцев их в штате было уже около десяти тысяч.

С 200 года до н. э. до 400 года н. э. на берегах Миссисипи развилась Хоупвеллская традиция. К 800 году в тех местах уже активно выращивалась цицания водная, дальше к югу — кукуруза. За несколько сотен лет в штате достигла расцвета Миссисипская культура (от неё, возможно, позже произошла культура лакота).

Когда в Миннесоту пришли европейцы, штат населяли в основном племена сиу (в начале XVIII века туда начали мигрировать оджибве). Также рядом с Лонг-Прери была небольшая группа виннебаго, которых позже переселили в резервации в округ Блу-Эрт. Все индейцы на момент прихода европейцев были охотниками и собирателями.

Открытие Миннесоты европейцами 
Обнаруженный в 1898 году Кенсингтонский рунический камень дал основания предполагать, что норвежские путешественники уже исследовали Миннесоту в 1362 году. Однако этот камень многие считают фальшивкой, хотя установлено, что руны на нём написаны раньше XIX века.

Первый точно датированный контакт европейцев и миннесотских индейцев произошёл в конце 1650-х годов, когда Пьер-Эспри Радиссон и  встретили индейцев племени дакота во время исследования южного берега Верхнего озера (будущей территории северного Висконсина). Вскоре после этого был изучен и северный берег. Одним из первых его исследователей стал , миссионер на острове Мадлен, составивший карту всей местности в 1671 году.

Примерно в то же время началась миграция оджибве в Миннесоту из Мэна. Оджибве уже имели опыт торговли с европейцами и продолжили её на новом месте. В основном они меняли меха на ружья. Но с дакота оджибве не смогли мирно ужиться, между ними часто происходили распри.

В 1671 году Франция подписала торговое соглашение с несколькими миннесотскими племенами. Поэтому вскоре для осуществления организованной торговли в штат прибыл француз . Он исследовал территории, лежавшие к югу и к западу от Верхнего озера, где позже был построен названный в его честь город Дулут. Также он помог установить перемирие между оджибве и дакота в 1679 году.

Отец ,  и  пришли в Миннесоту из Иллинойса, где они участвовали в исследовательской экспедиции под руководством Рене-Робера Кавелье де Ла Саля. В Миннесоте в 1680 году их взяли в плен дакота. Путешествуя вместе с племенем, Хеннепин, Ако и Огелль открыли водопады Святого Антония. Когда дю Люту удалось выкупить группу из плена, Хеннепин вернулся в Европу и в 1683 году опубликовал книгу «Описание Луизианы», в которой в том числе упоминал и эти водопады. Впрочем, как выяснилось, их описание в его книге было недостоверным: например, он утверждал, что они были высотой в шестьдесят футов (около 18 м), в то время как на самом деле их высота не превышала шестнадцати.

Примерно в 1700 году  исследовал реку Миннесоту по течению до Блу-Эрта. Он считал, что синяя почва () в Блу-Эрте указывает на содержание в земле большого количества меди, и восхвалял Миннесоту за богатство минеральных ресурсов. Но позже никакой меди в этом округе не нашли.

Через Миннесоту часто шли путешественники, искавшие прославленный Северо-Западный проход. В 1727 году на  французами была построена крепость . В 1731 году  с помощью ассинибойна Окагака открыл , где позже открылся филиал Северо-Западной торговой компании, занимавшейся торговлей мехами.

В 1767 году Миннесоту посетил в составе экспедиции Джонатан Карвер, сапожник из Массачусетса. Экспедиция недолго вела исследования из-за проблем с провизией, поэтому вскоре она отправилась на восток, в , где Карвер написал книгу о путешествии. Эту книгу опубликовали в 1778 году, но автор умер до того, как она стала бестселлером. В честь Карвера были позднее названы округ Карвер и .

До 1818 года долина Ред-Ривер считалась британской территорией; британские власти составляли проекты заселения этой местности, такие, как . Но проекты были неудачными, и в 1820-х годах Колонию Ред-Ривер покинули несколько сотен переселенцев, ушедших на территорию США. Кроме них, в тех местах с середины XVII века жили метисы — дети индейцев и первых колонистов.

Исследование Ред-Ривер было проведено уже американцами — а именно экспедицией во главе со Стивеном Лонгом. Теперь эта территория относится к Манитобе (Канада).

Многие экспедиции — Зебулона Пайка (1806), Стивена Лонга (1817) — пытались найти исток Миссисипи. Успехом в 1832 году увенчались поиски Генри Скулкрафта, которому группа оджибве, возглавляемая воином  («Желтоголовым»), показала озеро в восточной Миннесоте, откуда Миссисипи и текла. Скулкрафт назвал озеро Айтаска — от латинских слов veritas () и caput (). На языке оджибве же оно называлось Омашкуз («Лось»). Это озеро позже (в 1835 году) было исследовано , который также исследовал долину Миннесоты и затем опубликовал книгу о своих путешествиях «Путешествие на каноэ вверх по Миннесоте» ().

Французский географ  путешествовал по Миннесоте в конце 1830-х годов. Он исследовал верхнее течение Миссисипи,  и междуречье Миссисипи и Миссури. Вместе с Джоном Фримонтом Николле вырезал своё имя на катлинитовой скале рядом с водопадами Винневисса (ныне Пайпстонская каменоломня, национальный монумент в округе Пайпстон).

Генри Лонгфелло никогда не исследовал Миннесоту, но прославил этот штат в своей «Песни о Гайавате», опубликованной в 1855 году и содержавшей много упоминаний различных областей Миннесоты. Сюжет «Песни» был построен на легендах оджибве, собранных исследователями и торговцами (в частности, Генри Скулкрефтом).

Колонизация Миннесоты европейцами

Территориальная принадлежность Миннесоты 

Вся территория Миннесоты к востоку от реки Миссисипи была передана Соединённым Штатам по условиям Парижского мира в 1783 году. Эта территория включала в себя север, восток и часть центральных областей штата. Южные области были куплены у Франции в 1803 году (так называемая Луизианская покупка). Часть Миннесоты входила в Землю Руперта. Граница между штатом и Британской Северной Америкой была частично определена в 1818 году, при принятии Англо-американской конвенции. Миннесота стала граничить с Канадой по 49-й параллели к западу от Лесного озера. Местности к востоку от этого озера оставались спорными территориями до 1842 года, когда был подписан Договор Уэбстера — Ашбертона.

В течение первой половины XIX века северо-восточные области штата были переданы Старому Северо-Западу, потом Иллинойсу, Мичигану и, наконец, Висконсину. Часть западных и южных областей в 1838 году отошла к Айове.

Стивен Арнольд Дуглас, председатель Комитета Конгресса США по территории, создал черновой вариант закона, утверждающего границы Миннесоты. В частности, он строил планы будущего освоения верхней долины Миссисипи, поэтому сохранил эту территорию в пределах штата. В 1846 году он предотвратил приобретение Айовой форта Снеллинг и водопадов Святого Антония, через год — включение Сент-Пола и тех же водопадов в территорию штата Висконсин.

Первая официально установленная (в 1849 году) территория Миннесоты была обширнее нынешнего штата, она включала в себя современные Северную и Южную Дакоту, и часть её западной границы проходила по реке Миссури.

Основание форта Снеллинг, Миннеаполиса и Сент-Пола 

Форт Снеллинг стал первым военным укреплением США на территории Миннесоты. Земля, на которой планировалось его построить, была приобретена в 1805 году Зебулоном Пайком. Само строительство крепости началось в 1819 и завершилось в 1825 году; после чего в крепость приехал полковник , в честь которого форт и был назван. Одной из задач гарнизона было устройство дипломатических отношений между племенами оджибве и дакота. В частности, до своего выхода в отставку в 1839 году на территории форта девятнадцать лет жил известный агент Бюро по делам индейцев .

В 1850-х годах форт Снеллинг сыграл ключевую роль в судебном деле Дреда Скотта против Сэндфорда. Афроамериканец Дред Скотт и его жена были привезены в форт своим владельцем Джоном Эмерсоном. После смерти Эмерсона Скотты заявили о своей свободе, опираясь на то, что они жили на территориях, где рабство было запрещено после Миссурийского компромисса. В конце концов, Верховный суд отклонил их требования. В память об этом судебном прецеденте небольшая местность недалеко от форта Снеллинг, в Блумингтоне, была названа Полем Дреда Скотта.

К 1851 году, по различным договорам между индейцами и правительством США, многие территории нынешней Миннесоты были переданы Штатам для колонизации, поэтому форт Снеллинг перестал быть пограничной крепостью. Во время гражданской войны в нём проходили учения. Часть его территории была в тот период отведена под кладбище — ныне . Позже и во время Второй мировой войны форт служил для проведения учений для 300000 солдат. После этой войны его хотели разрушить при проложении федеральных трасс MN 5 и MN 55, но по просьбе местных жителей форт был не тронут. Сейчас он является историческим памятником Миннесоты и принадлежит .

Гарнизон форта Снеллинг, чтобы быть экономически независимым, построил у водопадов Святого Антония лесопилку, мукомольную мельницу, несколько дорог; организовал выращивание различных зерновых. Это стало началом строительства Миннеаполиса. Позже в форт Снеллинг в качестве маркитанта пришёл . Он потребовал передачу ему земель на восточном берегу Миссисипи, недалеко от водопадов святого Антония, и начал разрабатывать эти земли. Далее с помощью своего подчинённого , заключив договор с комендантом форта Снеллинг, он приобрёл часть западного берега Миссисипи. Стивенс обязывался организовать бесплатную паромную переправу через реку в обмен на 160 акров (0,65 км2) земли на западном берегу. Там он в 1850 году и построил первый дом Миннеаполиса. Через четыре года Стивенс уже составил план строительства будущего города. В 1872 году поселение у водопадов стало частью Миннеаполиса.

Основание Сент-Пола также связано с фортом Снеллинг. Рядом с крепостью разбила лагерь группа сквоттеров, приехавших большей частью из колонии Ред-Ривер. Комендант форта Снеллинг, майор Джозеф Плимптон, возражал против их присутствия, так как они пользовались строевым лесом из форта и позволяли своим коровам и лошадям разгуливать на его территории. В итоге Плимптон запретил им продолжать какое бы то ни было строительство в их лагере. Поэтому сквоттеры ушли и обосновались на четыре мили ниже по течению Миссисипи. Они хотели построить селение у так называемой Фонтанной пещеры. Но и эти места были расположены недалеко от форта Снеллинг, и там сквоттерам тоже не разрешили жить. Один из них,  по прозвищу Свиной Глаз, самогонщик, переехал ещё ниже по Миссисипи, в местность Им-ин-и-йа Ска (в переводе с языка местных индейцев — Белая Скала) и построил салун, вокруг которого и расселились остальные сквоттеры; там ныне и находится Сент-Пол. Сначала поселение называлось Пигс-Ай () в честь Паррана, затем было переименовано в Лэментс-Лэндинг, и только потом стало городом Сент-Полом.

Сейчас Миннеаполис и Сент-Пол в народе называются «городами-близнецами» (). Это прозвище возникло после того, как в 1872 году в газетной статье было высказано предположение, что Миннеаполис может поглотить Сент-Пол. Многие в ответ на это заявили, что города эти в равной степени важны для штата и должны существовать раздельно, с тех пор Миннеаполис и Сент-Пол и начали называть «близнецами».

, когда был председателем Комитета по территории, построил железные дороги, связывающие Сент-Пол с Великими озёрами и соединявшиеся с Illinois Central Railroad.

В наши дни Миннеаполис — первый по численности населения город Миннесоты (385 378 человек, согласно переписи 2010 года), Сент-Пол занимает второе место (287 151 человек). Вместе они образуют агломерацию, население которой составляет около половины всего населения Миннесоты.

Самый старый сохранившийся до наших дней дом в Сент-Энтони — дом Арда Годфри, построенный в 1848 году. Самый старый дом Миннеаполиса, , сейчас перенесён к .

Развитие промышленности 

В 1838 году Генри Хейстингс Сибли в Мендоте построил первый каменный дом в штате, он принадлежал Американской меховой компании, занимавшейся в то время прибыльной покупкой шкурок в тех районах.

Кроме меховой промышленности, в развивающейся экономике Миннесоты важную роль играла лесная. Особенно ценилась белая восточная сосна, которая в обилии росла на северо-востоке штата и на . Центрами лесной промышленности стали города Марин-он-Сент-Крой и Стиллуотер (лес в них сплавлялся по Сент-Круа) и Уинона (сюда лес сплавлялся по реке Миннесота). В результате нерегулируемой лесной промышленности и засухи, случившейся в 1894 году, произошёл Великий пожар в Хинкли, опустошивший Сандстон и Хинкли. В пожаре погибли около 400 жителей округа Пайн. По тем же причинам позже произошли  и  пожары.

Сент-Энтони (город у водопадов Святого Антония, позже — часть Миннеаполиса) также был важным центром лесной промышленности, в него брёвна сплавлялись по . С 1848 года по инициативе Фрэнклина Стила началось активное строительство лесопилок у водопадов.

Территория Миннесота 
Стивен Дуглас, председатель комитета по территориям в Сенате, предложил законопроект о признании Миннесоты территорией. Он видел отдельное будущее для верхней долины Миссисипи и контролировал включение будущей Миннесоты в другие территории. В 1846 году он не допустил включения Форта-Снеллинга и Сент-Энтони-Фоллс в состав Айовы, а в 1847 году ограничил территорию Висконсина, чтобы она не включала Сент-Пол и Сент-Энтони-Фоллс. 3 марта 1849 года территория Миннесота была создана из земель, оставшихся после организации территорий Айовы и Висконсин. Она включала в себя современную территорию штата и большую часть территории к востоку от реки Миссури, позже ставшей территорией Дакота. Первым губернатором территории стал Александр Рэмзи, первым территориальным делегатом в Конгресс США — Генри Сибли. Генри Райс, который затем заменил Сибли, представлял в Конгрессе территорию и пролобировал строительство железной дороги от Сент-Пола к озеру Верхнее.

Миннесота в составе США 

В 1853 году Стивена Дугласа на посту председателя комитета по территориям сменил Генри Райс, в декабре 1856 года вынесший на обсуждение в Конгрессе акт, который бы позволил Миннесоте создать свою конституцию штата. Также в этом акте он окончательно утвердил границы Миннесоты: по его замыслу, штат должен был граничить с Канадой, Висконсином и Айовой; западная граница должна была проходить по Ред-Ривер.

В 1857 году Миннесота была официально признана штатом, хотя 22 сенатора Конгресса проголосовали против этого. По их мнению, население Миннесоты было слишком малым. , представитель Кентукки, утверждал, что правительство ещё не может позволить себе материально обеспечивать большое количество новых штатов. Кроме того, представители южных штатов опасались усиления северных.

Гражданская война

Экономическое и социальное развитие

Современная Миннесота

См. также 
 Миннесота
 История США

Примечания

Литература

Ссылки 
 Minnesota Historical Society
 Ramsey County & St. Paul Historical Society